Рода́льб () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Альбестроф.

География 						
Родальб	расположен в 45 км к юго-востоку от Меца. Соседние коммуны: Бермерен на севере, Бенестроф на востоке, Лидрезен и Замбелен на юге, Ракранж и Моранж на северо-западе.

История 	
 Бывшая деревня герцогства Лотарингия, входила в сеньорат Моранж.

Демография 						
По переписи 2007 года в коммуне проживало 186 человек.

Достопримечательности 
 Часовня при кладбище, 1829 года.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мозель